Bezzi ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Bezzi (* 1975), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Felice Bezzi (1749–1828), italienischer Geistlicher und Bischof von Pesaro
 Giacomo Bezzi (* 1963), italienischer Politiker (Forza Italia)